Solario puede referirse a:
Antonio Solario, lo Zingaro, pintor italiano.
Andrea Solario, pintor italiano.
Familia Solario o familia Solari.
Solario (caballo), de comienzos del siglo XX -:en:Solario-